«Obsesión» () ― сингл доминикано-американской группы Aventura при участии Джуди Сантос. Он был включен в их второй студийный альбом We Broke the Rules (2002), также была записана англоязычная версия. Песня добилась успеха во многих странах, возглавив многие международные чарты. Во Франции песня занимала первое место в чарте французских синглов в течение семи недель, и по состоянию на август 2014 года это был 19-й самый продаваемый сингл 21-го века во Франции, который разошелся тиражом в 565 000 экземпляров. Радио-ремикс на песню был добавлен в специальную версию Love & Hate 2004 года, которая была выпущена эксклюзивно в Италии.

История 
Текст песни был написан Ромео Сантосом, а припев исполняет вокалистка Джуди Сантос. Текст песни объясняет симпатию мужчины к женщине на грани одержимости.

Трек-лист 
CD single
 «Obsesión» — 4:12
 «Cuando Volverás» — 3:30
	
CD maxi
 «Obsesión» (radio mix) — 3:49
 «Obsesión» (dance remix) — 5:39
 «Obsesión» (dance radio edit) — 3:52
 «Obsesión» (English remix) — 4:10
 «Todavía Me Amas» — 4:43

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Песни 2002 года
Синглы 2003 года
Синглы 2004 года
Синглы Aventura
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)